Михаи́л Гуре́вич: Гуревич, Михаил Абрамович (литературный псевдоним Михаил Кривич; род. 1938) — русский писатель-фантаст.
 Гуревич, Михаил Васильевич (1900—1956) — генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы (1944-1952)
 Гуревич, Михаил Борисович (род. 1925) — советский архитектор, специалист по проектированию общественных зданий и сооружений. 
 Гуревич, Михаил Владимирович (род. 1924) — художник, живописец, график, иконописец, изобретатель.
 Гуревич, Михаил Иосифович (1892—1976) — авиаконструктор, Герой Социалистического Труда.
 Гуревич, Михаил Львович (1904—1943) — художник, Герой Советского Союза.
 Гуревич, Михаил Наумович (род. 1959) — шахматист, гроссмейстер.
 Гуревич, Михаил Осипович (1878—1953) — российский психиатр и гистолог.